{{Сингл
| Название     = No More (Baby I’ma Do Right)
| Обложка      = No More (Baby I’ma Do Right).jpg
| Исполнитель  = группы 3LW
| Альбом       = 3LW
| Дата выпуска = октябрь 2000 5 декабря 2000
| Формат       = [[Грампластинка|12]], CD
| Дата записи  = январь 2000
| Жанр         = R&B
| Композитор   = 
| Длительность = 22:17
| Лейбл        = Epic
| Продюсер     = Шон "Sep" Холл
| Авторы песни = Шон "Sep" Холл, Нэйт Батлер, Кэмерон Джайлс, Назир "Nas" Джонс
| Предыдущий   =
| Пред_год     =
| Год          = 2000
| Следующий    = Playas Gon’ Play
| След_год     = 2001
| Ещё          = 
}}

«No More (Baby I’ma Do Right)» — дебютный сингл американской R&B группы 3LW из альбома 3LW'', выпущенный в 2000 году. Сингл был выпущен в конце 2000 года и достиг 23 места в чарте Billboard Hot 100.

Список композиций

Официальные версии и ремиксы 
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Album Version) — 4:24
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Radio Edit) — 3:54
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Radio Edit (Without Rap)) — 3:24
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Original Rap Version) — 4:05
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (I Can’t Take It/No More Remix) — 4:25
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (8-Jam Streetmix) — 5:08
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Instrumental) — 4:22
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (A Cappella Original Rap Version) — 3:56
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (8-Jam Step Mix)

Положение в чартах

Примечания 

Синглы по алфавиту
Синглы Epic Records
Дебютные синглы 2000 года